John Morrissey (1831–1878) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John „Johnny“ Morrissey (ur. 1940) – angielski piłkarz
 John Morrissey (ur. 1965) – angielski piłkarz
 John P. Morrissey (ur. 1968) – irlandzki biolog